Viktor Amadeus kan syfta på:

 Viktor Amadeus I av Savojen (1587–1637), monark av Savojenen
 Viktor Amadeus II av Savojen (1666–1732), hertig av Savojen, hertig av Aosta, kung av Sicilien och av Kungariket Sardinien
 Viktor Amadeus III av Sardinien (1726–1796), kung av Sardinien